Африканский Кубок чемпионов 1992 — 28-й розыгрыш турнира. Трофей впервые завоевал клуб «Видад Касабланка» из Марокко под руководством Юрия Севастьяненко.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF 

1992